Pluteus peut désigner:
 Pluteus, une larve d'échinidé ;
 Pluteus un genre de champignon de la famille des Pluteaceae.